Okręty US Navy o nazwie USS  "Cushing":
 Pierwszy  był torpedowcem. W służbie w latach 1890-1898.
 Drugi  był niszczycielem typu O`Brien. W służbie w latach 1915-20.
 Trzeci  był niszczycielem typu Mahan. W służbie od 1936, zatonął w czasie bitwy koło Guadalcanal w listopadzie 1942.
 Czwarty  był niszczycielem typu Fletcher. W służbie w latach 1944-60.
 Piąty  był niszczycielem typu Spruance. W służbie w latach 1978-2005.

Cushing